Cepljenje ima več pomenov:
 Cepljenje (metalurgija)
 Cepljenje (medicina)
 Cepljenje (botanika)
 Cepljenje (kulinarika)
 Cepljenje (usnje)